Na Białorusi
 Biarozauka – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim, w sielsowiecie Kamienka
 Biarozauka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Pałykawiczy
 Biarozauka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Wiendaraż